Окуловская — название нескольких населённых пунктов:

 Окуловская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Окуловская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Окуловская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Окуловская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области
 Окуловская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области
 Окуловская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области
 Окуловская-1 — деревня в Вожегодском районе Вологодской области
 Окуловская-2 — деревня в Вожегодском районе Вологодской области
 Окуловская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.